Die EFL League One 2021/22 soll die 18. Spielzeit der englischen EFL League One als dritthöchste englische Spielklasse nach der Premier League und der EFL Championship werden. Gleichzeitig wäre sie die 30. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League (EFL) nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Die beiden bestplatzierten Vereine stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz.

Teilnehmer 
Insgesamt nehmen 24 Teams am Spielbetrieb der dritten englischen Liga teil, darunter 17 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League Two 2020/21 kamen Cheltenham Town, Cambridge United, die Bolton Wanderers und der FC Morecambe dazu. Die drei Absteiger aus der EFL Championship 2020/21 komplettierten das Teilnehmerfeld: die Wycombe Wanderers, Rotherham United und Sheffield Wednesday. Nicht mehr vertreten sind Hull City, Peterborough United und der FC Blackpool als Aufsteiger in die EFL Championship 2021/22 sowie die Bristol Rovers, der AFC Rochdale, Northampton Town und Swindon Town als Absteiger in die EFL League Two 2021/22.

Tabelle

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger stieg in die Championship auf. Die Hinspiele wurden am 5. und 6., die Rückspiele am 8. und 9. Mai 2022 absolviert. Das Finale wurde hingegen auf den 21. Mai 2022 terminiert.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2021/22
2021 22